Rudolfov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Rudolfov, Stadt im Okres České Budějovice
Rudolfov (Liberec) (deutsch Rudolfsthal), Ortsteil von Liberec (Reichenberg), Okres Liberec
Rudolfov, Ortslage von Dolní Dvůr, Okres Trutnov
Rudolfov, Ortslage von Zábřeh, Okres Šumperk